FIZ steht für:
 Fachinformationszentrum, ein Bibliothekstyp
 Forschungs- und Innovationszentrum von BMW
 Frankfurter Innovationszentrum Biotechnologie
 Fitzroy Crossing Airport (IATA-Code), Flugplatz von Fitzroy Crossing, Kimberleys, Australien
 Feuerwehr-Informationszentrale

Fiz ist der Familienname folgender Personen:
 Martín Fiz (* 1963), spanischer Leichtathlet

fiz steht für:
 Izere (ISO-639-3-Code), Dialektkontinuum von Plateau-Sprachen, Nigeria

Abkürzung